Kobun est un nom, possède plusieurs sens :

Personnage

 Kōbun, un empereur japonais ;

Position

 Une position dans la mafia japonaise, les yakuzas ;